Antônio Manoel é um poeta e compositor de música popular brasileira.

Obras 
 Fluir (c/ Damião Hamilton)

Poetas do Acre
Compositores do Acre